Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost – società pallavolistica croata femminile
 Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost – società pallavolistica croata maschile